Ein Indult (von spätlat. indultum – Gnadenerweis) ist 
im Völkerrecht das Schiffen aus Feindesland zustehende Recht, den Hafen innerhalb einer gewissen Frist unbehelligt zu verlassen, siehe  Kriegsvölkerrecht
im katholischen Kirchenrecht ein Gnadenerweis, siehe Indult (Kirchenrecht)
in der Kaufmannssprache eine veraltete Bezeichnung für den Zahlungsaufschub, siehe Stundung